Лобера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баха-Лимия. Население 994 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе